Plusieurs espèces de passereaux africains placées dans la famille des Passeridae, tous du genre Plocepasser, portent le nom de Moineau tisserin. Il s'agit des espèces suivantes :

 Moineau-tisserin à sourcils blancs, synonyme de Mahali à sourcils blancs ;
 Moineau tisserin (ou Moineau tisserin à couronne marron, ou Moineau-tisserin à calotte marron), synonymes de Mahali à calotte marron ;
 Moineau-tisserin de Donaldson, synonyme de Mahali de Donaldson ;
 Moineau-tisserin à dos roux, synonyme de Mahali à dos roux.

Passeridae